Омфалот () — род грибов-базидиомицетов, формально описанный Виктором Файодом в 1889 году.  Сапрофиты, плодоносят на деревьях. Самым известным видом является омфалот маслиновый. Виды Omphalotus могут быть ошибочно приняты за лисичек. Все виды омфалота считаются ядовитыми и вызывают пищевое отравление. Некоторые виды Omphalotus обладают биолюминесцентными свойствами.

Токсичность 
Известно, что многие представители рода токсичны, и их употребление в пищу приводит к появлению желудочно-кишечных симптомов: тошноты, рвоты и иногда диареи. Токсичным ингредиентом является сесквитерпеновое соединение, известное как иллюдин С.

Экология и распространение 
Род имеет космополитическое распространение, встречается в лесах по всему миру. Грибы рода Омфалот вызывают белую мягкую гниль на мертвой древесине, поскольку разрушают лигнин.

Виды

Примечания 

Негниючниковые
Роды грибов